Gminy w Czechach:
 Komárov – miasteczko w powiecie Beroun
 Komárov – gmina w powiecie Ołomuniec
 Komárov – gmina w powiecie Tabor
 Komárov – gmina w powiecie Zlin
 Komárov – miejska i katastralna część Brna, leży na terenie gminy katastralnej Brno-jih

Gmina na Słowacji:
 Komárov – gmina w powiecie Bardejów